Martin County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Martin County (Florida)
Martin County (Indiana)
Martin County (Kentucky)
Martin County (Minnesota)
Martin County (North Carolina)
Martin County (Texas)